La Route nationale 36 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 36 en Algérie
 Route nationale 36 en Belgique
 Route nationale 36 au Congo-Kinshasa
 Route nationale 36 en Estonie
 Route nationale 36 en France métropolitaine
 Route nationale 36 en Italie
 Route nationale 36 à Madagascar

Voir aussi